Hermelin, állat
 Hermelin, Szomory Dezső drámája
 Hermelin, heraldikai szín
 Hermelin-kereszt
 Hermelin (sajt), a camemberthez hasonló cseh sajt